est un service lancé le  aux États-Unis. Intégré à Google Maps, il permet de naviguer virtuellement dans les rues, routes, et certains chemins de villes et de villages.

Dates clefs 
 2005: Le projet Street View débute, des employés de Google débutent des premiers tests à l'aide d'un van équipé de caméras sur le toit dans la région de San Francisco.
 25 mai 2007 : Street View est publiquement annoncé.
 30 mai 2007 : à la , l'entreprise  est identifiée comme étant le contractant ayant capturé les images de quatre des cinq premières villes à être cartographiées par Street View, en utilisant des appareils photos dodécaèdrales de sa gamme dédiées aux véhicules en mouvement. Immersive Media a continué la collaboration jusqu'à ce que Google ait développé son propre matériel. Depuis juillet 2007, Street View n'utilise plus que des images produites par Google.
 16 avril 2008 : Street View est pleinement intégré à Google Earth (version 4.3). La seconde génération de caméra commence également à être utilisée afin de proposer une meilleure qualité que les caméras produites par Immersive Media.
 5 mai 2008: Google améliore sa qualité, les captures deviennent en haute qualité.
12 mai 2008 : Google annonce qu'il est en train de tester un algorithme de floutage de visages sur les rues les plus fréquentées de Manhattan.
 10 juin 2008 : Street View est mis à jour avec un masquage efficace de la Google Car et une technologie pour flouter les visages. Dans le processus les images de San Francisco prises avec les caméras du Google van et qui étaient en haute résolution se retrouvent remplacées par des images de plus basse résolution prises par les voitures équipées des caméras d'Immersive Media. De nombreuses banlieues et zones urbaines sont ajoutées mais ne sont pas encore signalées par une icône.
 2 juillet 2008 : Google Street View est introduit en France et en Italie, premiers services en dehors des États-Unis. La mise à jour montre principalement des localités traversées par le Tour de France 2008 et des parties du nord-ouest de l'Italie.
 4 août 2008 : les principales agglomérations d'Australie et du Japon sont ajoutées, ainsi qu'une quarantaine de grands centres urbains des États-Unis.
 26 novembre 2008 : introduction de Pegman, le guide en forme de personnage jaune qui ressemble à une pince à linge.
  décembre 2008 : la Nouvelle-Zélande est ajoutée. Les visages sont floutés selon les recommandations de la , mais pas les plaques d'immatriculation.
 9 avril 2009 : Google Street View est disponible en plein-écran.
 5 juin 2009: La navigation intelligente (Smart Navigation) est implémentée permettant aux utilisateurs de naviguer parmi les panoramas en double-cliquant sur un élément de l'image qu'ils souhaitent visualiser.
 Janvier 2010: Google commence à introduire la 3ème génération de caméras permettant une meilleure qualité dans les images capturées.
 Juin 2010: Google a ajouté les points bleus sur Google Maps, permettant aux utilisateur de visualiser des images mises en ligne par d'autres utilisateurs.
 30 octobre 2012: Google annonce la possibilité de créer des panoramas 360° similaires à ceux composant Street View à partir du smartphone Galaxy Nexus.
 27 juin 2013: Google annonce la possibilité de créer des panoramas 360° à partir de n'importe quel smartphone compatible pour la prise d'image à 360°.
 6 novembre 2013 : Google réintroduit Pegman, ayant disparu quelques mois, pour faire place a un nouveau design, et même Pegman qui introduit les icônes suivant la location.
 23 avril 2014: Google introduit la fonctionnalité d'historique sur Street View (seulement sur PC), permettant de sélectionner les dates et de visualiser des différentes prises de vues sur des sections couvertes à plusieurs reprises par Google.
 Août 2017: les utilisateurs peuvent désormais créer leurs propres lignes bleues en publiant des photosphères suffisamment proches les unes des autres.
 7 septembre 2017: Google annonce l'arrivée d'une nouvelle génération de caméras plus performantes et précises à l'occasion des 10 ans de Street View. Il s'agit de la 4ème génération de caméras, arborant un profil plus épuré et une couleur bleue.
 24 mai 2022: Google annonce l’arrivée d'une nouvelle caméra de génération 4 à l'occasion des 15 ans de Street View pour 2023, celui-ci va pouvoir couvrir des zones moins accessible en voiture grâce à son avantage de peser moins de 7 kilogrammes.
 24 mai 2022 Google annonce mettre la fonctionnalité d'historique sur Street View sur IOS et Android , permettant de sélectionner les dates et de visualiser des différentes prises de vues sur des sections couvertes à plusieurs reprises par Google.

Chronologie des mises en service 

Note : pratiquement tous les lieux en Europe de l'Ouest, d'Europe du Nord et d’Amérique du Nord sont en haute qualité.

Note 2 : partiellement les lieux en Europe de l'Est, de l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud-Est, de l’Amérique du Sud et de l'Océanie sont en haute qualité. 

Note 3 : les dates d'ajouts ne correspondent pas à la date de capture. Les images sont parfois ajoutées plus d'un an après leur capture. Les périodes d'ajouts peuvent différer, de la période, du temps d'assemblage des pays concernés.

Note 4 : Depuis Septembre 2021, Google a changé la façon dont ils publient les nouvelles images, maintenant il faut attendre au minimum 1 à 2 semaines du jour de la capture des images pour que les images soient publiées, mais les mises à jour continues n'affectent pas encore tout les pays.

2007

2008

2009 
{| class="wikitable sortable collapsible" style="font-size:95%"
|-
! #
! style="width:165px;"|Date de parution
! Principaux lieux ajoutés
|-
| 1 || style="background:#f0f8ff;"| 18 mars 2009 || style="background:#fff;" |  Londres, Oxford, Cambridge, Nottingham, Derby, Sheffield, Leeds, Manchester, Bradford, Scunthorpe, Bristol, Norwich, Newcastle upon Tyne, Birmingham, Coventry, Liverpool, Southampton, York, Belfast, Carrickfergus, Larne, Newtownabbey, Cardiff, Swansea, Barry, Glasgow, Édimbourg, Dundee, Aberdeen, Arbroath, Carnoustie, Ellon, Forfar, Fraserburgh, Inverurie, Peterhead, Portlethen, Stonehaven, Westhill, au Royaume-Uni
 Paris (agglomération : Versailles, Orly, Rueil-Malmaison, Nanterre, Saint-Denis, Boulogne-Billancourt, Champigny-sur-Marne), Amiens, Calais, Dunkerque, Lens, Douai, Tourcoing, Villeneuve-d'Ascq, Valenciennes, Le Havre, Rouen, Reims, Châlons-en-Champagne, Caen, Rennes, Nantes, Angers, Troyes, Strasbourg, Haguenau, Poitiers, Dijon, Clermont-Ferrand, Limoges, Montpellier, Aix-en-Provence, Toulon, Cannes, Antibes, Valence, Romans-sur-Isère, Saint-Étienne, Grenoble, en France
 Turin, Novare, Monza, Busto Arsizio, Udine, Gênes, Parme, Bologne, Livourne, Arezzo, Pérouse, L'Aquila, Fiumicino, Caserte, Naples, Avellino, Salerne, Bari, Bitonto, Reggio de Calabre, Catane, Cagliari et d'autres localités rurales, en Italie
 Madrid (agglomération : Las Rozas de Madrid, Alcobendas, Coslada, Fuenlabrada, Móstoles, Getafe, Arganda del Rey et d'autres), Oviedo, Sabadell, Terrassa, Saragosse et d'autres localités rurales, en Espagne
 Amsterdam, Amstelveen, Rotterdam, Groningue, Spijkenisse, Volendam, Zaanstad, aux Pays-Bas
 Plus de localités aux États-Unis
|-
| 2 || style="background:#f0f8ff;"| 10 juin 2009 || style="background:#fff;" |  Disneyland Paris, en France
 Baie de Monterey (pistes cyclable), jetée de Santa Monica and Third Street Promenade, aux États-Unis
|-
| 3 || style="background:#f0f8ff;"| 18 août 2009 || style="background:#fff;" |  Berne, Zurich, Bâle, Lausanne, Genève, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Bienne, Lyss, Winterthour, Wettingen, Lucerne, Thoune, Vevey, Montreux et d'autres localités rurales, en Suisse
 Lisbonne, Loures, Almada, Barreiro, Montijo, Seixal, Porto, Matosinhos, Vila Nova de Gaia et d'autres localités rurales, au Portugal
 Taipei et d'autres localités, à Taïwan
 Aoste, Domodossola, Latina et d'autres localités rurales, en Italie
 Legoland California, Mazda Raceway Laguna Seca, Université d'État de San Diego, Thunderhill Raceway Park, aux États-Unis
|-
| 4 || style="background:#f0f8ff;"| 7 octobre 2009 || style="background:#fff;" |  Prague, Mělník, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Poděbrady, Říčany, Benešov, Příbram, Beroun, en République tchèque
 Québec, Toronto, Brampton, Ottawa, Hamilton, Montréal, Kitchener, Waterloo, Halifax, Mississauga, Calgary, Banff, District régional du Grand Vancouver, Abbotsford, Chilliwack, au Canada
 Asahikawa, Nagoya, Gifu, Nagasaki, Hirado, Sasebo, Tanegashima, Yakushima, Amami-Ōshima, Tokunoshima, Okinawa, Îles Miyako, Zoo d'Asahiyama, Dôme de Sapporo, Zoo de Maruyama, Université de Hokkaidō, Hokkaido University Botanical Gardens, Moerenuma Park, Nakajima Park, Takino Suzuran Hillside National Government Park, Observatoire de Hitsujigaoka, Historical Village of Hokkaido, Makomanai Indoor Stadium, Skyway Country Club, Huis Ten Bosch, Kōdai-ji, au Japon D'autres localités aux États-Unis
|-
| 5 || style="background:#f0f8ff;"| 9 novembre 2009 || style="background:#fff;" |  Mexico, Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Ciudad Nezahualcóyotl, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Puerto Vallarta, Monterrey, Apodaca, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Guadalupe-Nuevo León, Bucerías, Cancún, Puebla, Cozumel, Playa del Carmen et d'autres localités, au Mexique
 Honolulu et la majeure partie dOahu, ainsi que Kahului et d'autres localités à Maui, aux États-Unis
 Malaga, Cadix, Cordoue, Grenade, Jaén, Almería, Huelva, Jerez de la Frontera, Algésiras, El Puerto de Santa María, Marbella, El Ejido, Huesca, Teruel, Calatayud, Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Palma de Majorque (et le sud-ouest de l'île), Bilbao, Vitoria-Gasteiz, île de Grande Canarie, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Tolède, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Puertollano, Valladolid, León, Burgos, Salamanque, Ávila, Ségovie, Zamora, Tarragone, Lérida, Gérone, Vic, Olot, Figueras, Reus, Badajoz, Mérida, Cáceres, Vigo, Lugo, Ferrol, Saint-Jacques-de-Compostelle, Pontevedra, Logroño, San Lorenzo de El Escorial, Aranjuez, Murcie, Carthagène, Lorca, Caravaca de la Cruz, Pampelune, Tudela, Alicante, Castellón de la Plana, Elche, Orihuela, Utiel, Benidorm, Alcoy, La Vall d'Uixó, Vinaròs, Benicàssim et d'autres localités rurales, en Espagne
 La Haye, Delft, Utrecht, Nimègue, Arnhem, Amersfoort, Apeldoorn, Almere, Hilversum, Leyde, Eindhoven, Ede, Haarlem, Bois-le-Duc, Tilbourg, Bréda, Helmond, Berg-op-Zoom, Dordrecht, Harderwijk, Leeuwarden, Veendam, Veenendaal, Venlo, Drachten, Sneek, Harlingen, Lelystad, Haarlemmermeer, Waalwijk, Oss et d'autres localités rurales, aux Pays-Bas
|-
| 6 || style="background:#f0f8ff;"| 2 décembre 2009 || style="background:#fff;" |  La majeure partie du Singapour
 Edmonton, Victoria, London, Grand Sudbury, Sherbrooke, Saskatoon, Saint-Jean de Terre-Neuve, Winnipeg, au Canada
 Niigata, Sado, Hiroshima, Okayama, Fukuoka, Kumamoto, au Japon
 Zones piétonnes et monuments à Olomouc, Ostrava and Český Krumlov, in Czech Republic
 Zones piétonnes à Enkhuizen (Van Linschotenstraat, Wagenaarstraat et Kooizandweg), Arcen en Velden, aux Pays-Bas
 Monuments comme Eden Project, Stonehenge, Château de Bamburgh, Château de Warwick, Jardins botaniques royaux de Kew, Circuit de test de Lotus, lieux de la série Coronation Street, au Royaume-Uni
 Tours, Le Mans, Nancy, Metz, la Corse, Belle-Île-en-Mer, Orléans, Bourges, Vierzon, Saint-Nazaire, Châteauroux, Bourg-en-Bresse, Montbrison, Roanne, Colmar, Mulhouse, Besançon, Annemasse, Chambéry, Avignon, Saint-Tropez, Fréjus, Annecy, Château de Versailles (incluant le Grand Trianon et le Petit Trianon) et d'autres localités, en France
 Pompeii, Battipaglia, Sienne, Urbino, San Gimignano, Sestri Levante, Asti, Biella, Verceil, Bénévent, Pontecagnano Faiano, Casertavecchia, Ischia et d'autres localités, en Italie
 SeaWorld (Orlando, San Antonio, et San Diego), Université de Boston, Hersheypark, Universal Studios Hollywood, aux États-Unis
|}

 2010 

 2011 

 2012 

 2013 

 2014 

 2015 

 2016 

 2017 Tableau à compléter''

2018

2019

2020

2021 

* – Couverture limitée

Couverture par pays ou territoire 
Les pays en gras et avec un astérisque (*) indiquent que Google Street View est officiellement disponible de manière conséquente sur les voies publiques. Un texte simple indique qu’un pays ne dispose seulement que de vues de certains lieux touristiques tels des musées ou des parcs naturels.

Notes et références

Liens externes 
 

Service Google